Арнольдо Эллерман (; 12 января 1893, Буэнос-Айрес — 21 ноября 1969, там же) — аргентинский шахматный композитор, международный мастер (1959), международный арбитр (1956) по шахматной композиции. Автор ряда книг, посвящённых шахматам и шахматной композиции.

С 1910 составил около 5 тысяч задач, преимущественно двухходовок. На конкурсах удостоен свыше 600 отличий, в том числе 120 первых и около 100 вторых призов. Наряду с К. Мэнсфилдом, А. Мари, М. Барулиным способствовал в 1920—1930-х годах возрождению стратегической двухходовки. Наиболее ценный вклад внёс в разработку темы прямого развязывания; отсюда название «эллермановское развязывание». Активно сотрудничал с известным американским обществом проблемистов «Гуд компаньон».

Задачи 

1.Лd7! (угроза с 2.Фf4#) 
1. ... Фe5 2.Кc5# 
1. ... Фf2 2.Кd8# 
Дополнительные варианты: 
1. ... Лd4 2.Лe7# 
1. ... Сf3 2.Фd3# 
1. ... Сf2 2.Ф:h1#

1.Лd8? Фf2!, 1.Лd6? Фd4!

Книги 
 Cien problemas en los jugadas, B. Aires, 1913;
 1001 problemas, B. Aires, 1945.

Примечания

Ссылки

См. также 
 Стратегическая школа
 Развязывание (шахматы)

Литература 
 

Шахматисты Аргентины
Шахматные композиторы по алфавиту
Международные арбитры по шахматной композиции